Уга́рте () — баскская фамилия. В переводе означает остров. Распространена в Испании и Латинской Америке.

Известные носители 
 Угарте, Адриана (род. 1985) — испанская киноактриса.
 Угарте, Альфонсо (1847—1880) — национальный герой Перу, военачальник.
 Пиночет Угарте, Аугусто (1915—2006) — чилийский государственный и военный деятель.
 Угарте, Виктор (1926—1995) — боливийский футболист.
 Угарте, Мануэль (1875—1951) — аргентинский писатель и публицист.
 Угарте, Мануэль (футболист) (род. 2001) — уругвайский футболист.
 Оярсабаль Угарте, Микель (род. 1997) — испанский футболист.
 Сесумага Угарте, Феликс (1898—1925) — испанский футболист.
 Угарте, Флоро Мануэль (1884—1975) — аргентинский композитор.
 Варгас Угарте, Рубен (1886—1975) — перуанский иезуит, священник, историк, историограф, педагог.
 Угарте Пахес, Франсиско Хавьер (1852—1919) — испанский государственный деятель.
 Пинеда Угарте, Хосе Лауреано (1802—1853) — никарагуанский политик, Верховный директор страны.